A Vardar Szkopje kézilabda-csapatát (macedónul: Ракометниот клуб Вардар Скопје) 1961-ben alapították. A jelenleg Bajnokok Ligájában szereplő csapat nevét 2019-ben RK Vardar 1961 névre módosították, a klub alapítási évét is belefoglalva a klub nevébe.

A klub története
A klub a legnagyobb sikereit az önálló Macedónia megszületése után érte el, amely esemény nagy előrelépést hozott számára. Többszörös macedón bajnok és kupagyőztes az egyesület, országának egyik legjobb kézilabda-csapata. Számos Európa-szerte ismert macedón kézilabdázó erősítette a gárdát, többek között: Pepi Manaskov, Vanco Jovanovski, Ljubomir Saveski, Dragan Marinković, Zoran Petkovski, Ace Stankovski, Igor Kotevski, Branislav Angelovski, Marjan Kolev, Kiril Atanasovski, Stefce Alusovski, Naumce Mojsoski és még sokan mások. Az alakulatban számos macedón válogatott szerepel, híresebb külföldi sportolók mellett. Sok esetben a Vardar vezetőedzője volt a macedón férfi nemzeti válogatott szövetségi kapitánya is. A macedón együttes alapító tagja a 2011-2012-es évben kezdődő Regionális Kézilabda Ligának, amelyben horvát, szerb, bosnyák, montenegrói, macedón és szlovák csapatok szerepelnek.

A csapat a 2010-es években ötször végzett első helyen a regionális SEHA-ligában,  2017-ben és 2019-ben is megnyerte a Bajnokok Ligáját.

2022 nyarán a klubot többéves rendezetlen adóssága miatt az EHF kizárta a következő Bajnokok Ligája szezonból.

A Vardar stadionja
A szkopjei csapat az SRC Kale (Kale sport és rekreációs központ) csarnokban vívja a mérkőzéseit, amely 2000 fő befogadására alkalmas. E sportközpont 2007-ben esett át egy nagyobb rekonstrukción, amelynek keretében felújították az öltözőket, szaniter-részlegeket, VIP-szalonokat, parketta-borítást, így e hely kézilabda Bajnokok ligája mérkőzések megrendezésére is alkalmas. Utóbb említett sportág mellett egyéb események, mint például ökölvívás, birkózás, kosárlabda, röplabda valamint zenei koncertek helyszínéül is szolgál ezen aréna.
A csarnokban olyan fontos eseményeket láthatott a néző, mint az Rk Kometal Skopje 3 női Bajnokok Ligája döntője (2000: Hypo-Kometel; 2002: Kometal-Ferencvárosi TC illetve 2005: Slagelse-Kometal), a 2003-as és 2008-as női ifjúsági kézilabda világbajnokság, 2007-es férfi ifjúsági kézilabda világbajnokság, férfi és női kézilabda Bajnokok ligája összecsapásait (Az Rk Vardar Skopje férfi, az Rk Mertalurg Skopje férfi és az Rk Kometal Skopje női csapatai) illetve számos férfi, valamint női kézilabda, kosárlabda és röplabda válogatott mérkőzéseit.

A klub eddigi eredményei
 Macedón bajnok: 15-szörös győztes: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
 Macedón kupa: 15-szörös győztes: 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022
 EHF-kupagyőztesek Európa-kupája
3. hely (1): 1998–99 
Negyedik hely (2): 2004–05, 2010–11
 SEHA-liga:
Győztes (5): 2011–12, 2013–14, 2016–17, 2017–18, 2018–19
Döntős (3): 2012–13, 2015–16, 2019–20
 Bajnokok Ligája:
Győztes (2): 2016–17, 2018–19

A csapat eredményei évről évre

A Bajnokok Ligájában

Az EHF-kupában

A Kupagyőztesek Európa-kupájában

Statisztika

A 10 legeredményesebb játékos a Bajnokok Ligájában
2019. június 1-jén frissítve.

A legtöbb Bajnokok Ligája szereplés 
A 2018-2019-es szezont követően

Egyéni elismerések a Bajnokok Ligájában

Jelenlegi játékoskeret
A 2021–2022-es szezon játékoskerete.

Kapusok
 1  Borko Ristovski
 12  Martin Tomovski
 94  Ali Safar
 99  Vasil Gogov

Balszélsők
 14  Jan Czuwara
 31  Tyimur Gyibirov

Jobbszélsők
 9  Goce Georgievski
 27  Darko Đukić
 77  Alen Kjosevski

Beállók
 5  Stojanče Stoilov (c)
 7  Patryk Walczak
 22  Jérémy Toto
 55  Stefan Atanasovski

Balátlövők
 13  Bakary Diallo
 28  Filip Taleski
 47  Ante Kuduz
 97  Marko Miševski

Irányítók
 11  Martin Karapalevski
 24  Ante Gadža
 33  Stefan Krstevski

Jobbátlövők
 4  Tomislav Jagurinovski
 8  Yoel Cuni Morales
 18  Eduardo Gurbindo
 21  David Savrevski

Korábbi híres játékosok
  Aco Jonovski
  Branislav Angelovski
  Daniel Gjorgjeski
  Dejan Manaskov
  Dejan Pecakovski
  Filip Lazarov
  Goce Ojleski
  Goran Kuzmanovski
  Gradimir Čanevski
  Kiril Kolev
  Lazo Majnov
  Marjan Kolev
  Martin Popovski
  Milan Levov
  Milorad Kukoski
  Mitko Stoiliv
  Naumče Mojsovski
  Nemanja Pribak
  Nikola Markoski
  Nikola Mitrevski
  Nikola Stojčevski
  Pepi Manaskov
  Petar Angelov
  Petar Misovski
  Radoslav Stojanović
  Stevče Aluševski
  Toše Ončev
  Vančo Dimovski
  Velko Markoski
  Vlado Nedanovski
  Zlatko Daskalovski
  Zlatko Mojsovski
  Alexander Dereven
  Alexey Rastvortsev
  Daniil Shishkarev
  Dmitrii Kiselev
  Mikhail Chipurin
  Pavel Atman
  Sergei Gorbok
  Sergey Gorpishin
  Alem Toskić
  Dejan Milosavljev
  Ilija Abutović
  Marko Vujin
  Mijajlo Marsenić
  Stefan Terzić
  Strahinja Milić
  Vladimir Petrić
 -- Sterbik Árpád
  Alex Dujshebaev
  Iñaki Malumbres Aldave
  Joan Cañellas
  Jorge Maqueda
  Blaženko Lacković
  Igor Karačić
  Luka Cindrić
  Luka Raković
  Domen Sikošek Pelko
  Gregor Ocvirk
  Matjaž Brumen
  Miladin Kozlina
  Staš Skube
  Mladen Rakčević
  Stevan Vujović
  Vuk Lazović
  Vuko Borozan
  Artūrs Kuģis
  Dainis Krištopāns
  Jan Sobol
  José Toledo
  Rogerio Moraes Ferreira
  Revaz Chanturia
  Khalifa Ghedbane

Jegyzetek

Források 
 Az RK Vardar Skopje hivatalos honlapja
 Az RK Vardar Skopje profilja az Eurohandball honlapján

Kézilabdacsapatok
Észak-Macedónia sportélete